Джон Маккарти (; 4 сентября 1927, Бостон — 24 октября 2011, Стэнфорд) — американский информатик, автор термина «искусственный интеллект» (1956), изобретатель языка Лисп (1958), основоположник функционального программирования, лауреат премии Тьюринга (1971) за огромный вклад в область исследований искусственного интеллекта.

Член Национальной академии наук США (1989).

Биография 
Родился в семье иммигрантов — ирландца Джона Патрика Маккарти и литовской еврейки Иды Глатт (1893—1957). Отец был профсоюзным деятелем, мать — журналисткой. Во время Великой депрессии семья была вынуждена часто менять место жительства, пока, наконец, отец Маккарти не нашёл работу в Лос-Анджелесе.

Рано проявил склонности к математике, в юности самостоятельно изучал её по университетским учебникам, которые использовались в расположенном неподалёку Калифорнийском технологическом институте. В результате, поступив в университет, смог сразу пропустить два первых года по математике. В 1948 году получил степень бакалавра математики в Калифорнийском технологическом институте, в 1951 году — степень Ph.D. по математике в Принстоне. После кратковременных должностей в Принстонском и Стэнфордском университетах, Дартмутском колледже и Массачусетском технологическом институте, стал профессором в Стэнфорде в 1962 году, где и оставался до ухода на пенсию в конце 2000 года.

Отстаивал использование математической логики для искусственного интеллекта. В 1958 году предложил систему «принятия советов», которая позже вдохновила работы по ответам на запросы и логическому программированию.

В том же году он разработал язык программирования Лисп и опубликовал его описание в журнале Communications of the ACM в апреле 1960 года.

В 1961 году публично предположил, что компьютерная технология разделения времени может привести к будущему, в котором вычислительные ресурсы и даже определённые приложения могут распространяться с использованием бизнес-модели сферы коммунальных услуг (подобно воде или электричеству). Эта идея была очень популярна в конце 1960 годов, но вышла из моды к середине 1970 годов, так как стало ясно, что аппаратные, программные и коммуникационные технологии того времени были просто ещё не готовы к этому. Тем не менее, начиная с 2000-х годов эта идея получила воплощение в новых формах, в частности таких, как облачные вычисления.

Награды 
 Стипендия Слоуна (1957—59)
 Премия Тьюринга (1971)
 Пионер компьютерной техники (1985)
 Премия Киото (1988)
 Национальная научная медаль США (1990)
 Медаль Бенджамина Франклина (2003)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Домашняя страница Джона Маккарти

Учёные США
Исследователи искусственного интеллекта
Учёные в области информатики США
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Создатели языков программирования
Лисп
Пионеры компьютерной техники
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Лауреаты премии Киото
Преподаватели Дартмутского колледжа
Президенты Ассоциации содействия развитию искусственного интеллекта
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Университета Конкордия